Басемат (также Басмат, в Синодальном переводе Васемафа, ) — женское имя из Ветхого Завета:
 Басемат, дочь Измаила — дочь Измаила, жена Исава;
 Басемат — дочь Элона хиттийца (отождествляется с первой);
 Басемат — дочь царя Соломона и жена Ахимааса.

См. также 
 Басмат-Табун
 Басмати

Примечания